Název Zdeslavice má více sídel:
 Zdeslavice (Číhošť), část obce Číhošť v okrese Havlíčkův Brod
 Zdeslavice (Černíny), část obce Černíny v okrese Kutná Hora
 Zdeslavice (Chlístovice), část obce Chlístovice v okrese Kutná Hora

Externí odkazy